Hr.Ms. G 13 (1914) - Nederlandse torpedoboot
 HMS G13 - Britse duikboot